Ture Stensson Bielke kan syfta på
Ture Stensson (Bielke) – död 1425, öländsk lagman
Ture Stensson (Bielke) - död 1437 lagman i Upplands lagsaga
Ture Bielke (1655–1717) – landshövding i Stockholms län